Osoby o tym nazwisku:
 Karolina Skog – szwedzka polityk
 Netta Skog – fiński muzyk
 Richard Skog – norweski strongman